Divizia Națională 1993/94 steht für:

 Divizia Națională (Moldau) 1993/94, Spielzeit 1993/94 der ersten moldauischen Fußballliga
 Divizia Națională (Rumänien) 1993/94, Spielzeit 1993/94 der ersten rumänischen Fußballliga